Cinema
 Manslaughter (1922), filme mudo de Cecil B. DeMille
 Manslaughter (1930), filme sonoro com Claudette Colbert and Fredric March

Música
 Manslaughter (álbum), da banda Body Count